Fresneña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fresneña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Fresneña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar